San Natale, venerato a Casale Monferrato il 21 agosto;
San Natale di Milano (†741), arcivescovo di Milano dal 740 al 741, celebrato il 13 maggio;
San Natale o Naal (VI secolo), abate irlandese, celebrato il 27 gennaio
San Natale di Benevento (VI secolo), sacerdote beneventano, celebrato il 3 settembre;
San Natale Chabanel (†1649), gesuita francese, missionario e martire in Canada, celebrato l'8 dicembre.

beato Natale Ilario Le Conte, sacerdote francese martire della Rivoluzione francese, celebrato il 17 agosto;
beato Natale Pinot (†1794), parroco francese, martirizzato durante la Rivoluzione francese per non aver aderito alla Costituzione civile del clero, celebrato il 21 febbraio.